Sam Melville Gibbons (1920-2012) – politico statunitense
 Sam Melville (1934-1971) – attivista statunitense
 Sam Melville (1936-1989) – attore statunitense